Eryngium pentechinum är en flockblommig växtart som beskrevs av Franz Wilhelm Sieber och Augustin Pyrame de Candolle. 

Eryngium pentechinum ingår i släktet martornar och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
pentechinum